

Cinema 
 Il grande regista (The Big Picture) – film del 1989 diretto da Christopher Guest

Musica 
 The Big Picture – album di Michael W. Smith del 1986
 The Big Picture – album di Al Corley del 1988
 The Big Picture – album di Elton John del 1997
 The Big Picture – album di Big L del 2000

Pittura 
 The Big Picture – dipinto di Tom Roberts